Да́рси Шарп (англ. Darcy Sharpe; 9 февраля 1996 года, Калгари, провинция Альберта, Канада) — канадский сноубордист, выступающий в акробатических дисциплинах.
 Победитель этапов кубка мира (всего — 1 победа);
 Серебряный призёр чемпионата мира в биг-эйре (2015);
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров в слоупстайле (2012);
 Серебряный призёр чемпионата Канады в слоупстайле (2012).

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 Дарси Шарп — профиль на сайте TTR (англ.)
 Дарси Шарп — профиль на сайте ФСК (англ.)

Сноубордисты Канады
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года